Ли́ндфорс () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

 Линдфорс, Адольф (1879—1959) — финский борец.
 Линдфорс, Антон (род. 1991) — финский сноубордист.
 Линдфорс, Артур (1893—1977) — финский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.
 Линдфорс, Берндт (род. 1932) — финский гимнаст, призёр Олимпийских игр.
 Линдфорс, Вивека (1920—1995) — шведская и американская актриса.
 Линдфорс, Вивека (род. 1999) — финская фигуристка.
 Линдфорс, Иван Фёдорович — Георгиевский кавалер за выслугу лет; подполковник; № 8928; 1 февраля 1852.
 Линдфорс, Моника (род. 2000) — финская фигуристка.
 
 Русова, София Фёдоровна (рожд. Линдфорс; 1856—1940) — украинская общественная и культурно-просветительская деятельница, педагог.